Kiriakov ou Kiryakov (en bulgare : Киряков) est un patronyme bulgare dérivé du prénom Kiriak ou Kiryak (« Cyriaque ») ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ilian Kiriakov (né en 1967), footballeur bulgare ;
  (né en 1975), joueur d'échecs russe ;
 Sergueï Kiriakov (né en 1970), footballeur russe ;
 Tanyu Kiryakov (né en 1963), tireur sportif bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare